Pomeranio/a es un adjetivo que se refiere a Pomerania, una región histórica de la Europa centro-oriental actualmente dividida entre Polonia y Alemania.

Pueblos y culturas

 Bálticos de Pomerania, antiguo pueblo báltico occidental;
 cultura pomerania, una cultura de la Edad del Hierro de las primeras personas que habitaron en la tierra que más tarde sería llamada Pomerania;
 Pomeranios (tribu eslava), tribu eslava occidental medieval;
 Pomeranios (tribu germana) (Pommern), desde la Alta Edad Media.

Lenguas
 idioma pomeranio, un grupo de dialectos lequíticos hablado por los eslavos pomeranios de la Edad Media;
 Pomeranio del Este (Ostpommersch), clasificado en el Bajo alemán oriental, hablado por los pomeranios ya desde la Alta Edad Media;
 Pomeranio central (Mittelpommersch), clasificado en el Bajo alemán oriental, hablado por los pomeranios ya desde la Alta Edad Media.

Razas de animales
 Pomerania (perro), una raza de perro Spitz 
 Pomeranian Coarsewool Sheep (también ovejas pomeranias, Pommernschaf)
 Pato pomeranio (también pato pomeranio, Pommernente)
 Ganso pomeranio (también Rügener Goose, Pommerngans)

Lugares
 Pomerania Occidental y Pomerania Central (antes de 1945);
 Pomerania Sueca
 Provincia de Pomerania
 Voivodato de Pomerania Occidental, una división administrativa de Polonia (después de 1945); 
 Circunscripción de Pomerania, el distrito electoral correspondiente para las elecciones al Parlamento Europeo;
 Voivodato de Cuyavia y Pomerania, una división administrativa de Polonia.

Historia 
 Ducado de Pomerania
 Casa de Pomerania

Campañas militares
 Ofensiva de Pomerania Oriental, un avance soviético a finales de la Segunda Guerra Mundial.